

Cinema e televisione 
 Vacanze romane (Roman Holiday) – film del 1953 diretto da William Wyler
 Vacanze romane 2 (Roman Holiday) – film TV del 1987 diretto da Noel Nosseck
 Un fidanzato tutto suo (Roman Holiday) – 11º episodio della 1ª stagione di Gossip Girl

Letteratura 
 Roman Holiday – romanzo di Upton Sinclair del 1931

Musica 
 Roman Holiday – brano musicale di Nicki Minaj del 2012
 Roman Holiday – singolo dei Fontaines D.C. del 2022
 Roman Holiday – brano musicale del gruppo The National del 2019

Pagine correlate 
 Vacanze romane (disambigua)